Сушила Найяр (; 26 декабря 1914 — 3 января 2001) — индийский врач, ветеран движения за независимость Индии от Великобритании, политический и государственный деятель. В независимой Индии занимала пост министра здравоохранения (1952—1955 и 1962—1967). Сторонница Гандизма.

Получила образование в Медицинском колледже леди Хардиндж в Нью-Дели, позже в Университете Джонса Хопкинса. Была личным врачом Махатмы Ганди, входила в его ближайшее окружение. Её брат Пьярелал Найяр был личным секретарём Ганди.

Подвергалась репрессиям британских властей.

В 1952 году занялась политикой и была избрана в Законодательное собрание Дели. С 1957 по 1971 год — депутат Лок сабха, нижней палаты парламента Индии.

Сыграла важную роль в нескольких программах общественного здравоохранения, медицинского образования и развития медицинского обслуживания в своей стране. В 1969 году основала Институт медицинских наук им. Махатмы Ганди.

Автор нескольких книг, основанных на её опыте.

Умерла в результате остановки сердца.

Избранные публикации 

 The Story of Bapu’s Imprisonment (1944)
 Kasturba, Wife of Gandhi (1948)
 Kasturba Gandhi: A Personal Reminiscence (1960)
 Family Planning (1963)
 Role of Women in Prohibition (1977)
 Mahatma Gandhi: Satyagraha at Work (Vol. IV) (1951)
 Mahatma Gandhi: India Awakened, (Vol. V)
 Mahatma Gandhi: Salt Satyagraha — The Watershed, (Vol. VI)
 Mahatma Gandhi: Preparing For Swaraj, (Vol. VII)
 Mahatma Gandhi: Final Fight For Freedom, (Vol. VIII) (c. 1990)
 Mahatma Gandhi: The Last Phase (completed for her brother Pyarelal, the tenth volume in his biography of Gandhi, published by the Navajivan Publishing House)

Примечания

Ссылки 
 Сушила Найяр

Гандианцы
Медики Индии
Мемуаристы Индии
Женщины-политики Индии
Министры здравоохранения Индии
Депутаты Лок сабхи
Умершие от остановки сердца